Ca l'Adroer (Caldes de Malavella), masia al municipi de Caldes de Malavella (la Selva)

 Ca l'Adroer (Vilobí d'Onyar), construcció al municipi de Vilobí d'Onyar (la Selva) 
 Ca l'Adroer de Viladasens, edifici a Viladasens (Gironès)